«Together Again» puede referirse a:

Cine 
 Together Again (1944), película del director Charles Vidor.

Música 
Álbumes
 Together Again (1977), álbum de Tony Bennett y Bill Evans.
 Together Again (1987), álbum de The Temptations.
Canciones
 Together Again (1997), canción de la cantante estadounidense Janet Jackson.
 Together Again (1997), canción de la banda 'N Sync.
 Together Again (2010), canción de la banda estadounidense Evanescence.

Véase también 
 Together, .
 Again, .